Алекса́ндр Семёнович Давы́дов (, Первомайск, Ворошиловградская область, Украинская ССР — , Москва, Российская Федерация) — депутат Государственной думы первого, третьего и четвёртого созывов.

Образование 
Окончил Саратовский юридический институт им. Д.И.Курского в 1953 году, Волгоградский сельскохозяйственный институт (заочно) в 1964 году, Академию общественных наук (АОН) при ЦК КПСС в 1967 году, кандидат экономических наук.

Карьера 
С 1953 по 1954 год работал в прокуратуре. В 1964—1982 гг. — на комсомольской и партийной работе: секретарь райкома ВЛКСМ, лектор Волгоградского обкома ВЛКСМ, секретарь райкома КПСС. В 1982 г. работал в аппарате ЦК КПСС.

С 1982 г. — заведующий отделом агропромышленного комплекса (АПК) ВЦСПС. С 1986 года — заместитель председателя ЦК профсоюза работников АПК СССР. В 1990—2005 гг. — председатель ЦК Российского республиканского комитета профсоюза работников АПК (позже преобразован в ЦК профсоюза работников АПК РФ).

Политическая деятельность 
В декабре 1993 года был избран в Государственную Думу РФ первого созыва, был членом фракции Аграрной партии России (АПР), членом Комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций.

19 декабря 1999 года был избран в Государственную Думу РФ третьего созыва по федеральному списку избирательного объединения «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ), был членом депутатской Агропромышленной группы, заместителем председателя Комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций. Был одним из разработчиков Закона Российской Федерации «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

В 2003 году избран в Государственную думу четвёртого созыва, был заместителем председателя Комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций.

Член правления Аграрной партии России. Избирался членом Координационного совета общероссийского общественного движения «Народно-патриотический союз России».

Ссылки 
 Профайл на сайте Государственной думы

Члены ЦК КПСС
Члены КПРФ
Выпускники Саратовской государственной юридической академии
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Члены Аграрной партии России
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Кандидаты экономических наук
Выпускники Волгоградского аграрного университета